Rađevići est un toponyme qui peut désigner :
 Rađevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Rađevići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.